Dieser Artikel behandelt die thailändische Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2019 in Frankreich. Thailand nahm zum zweiten Mal an der Endrunde teil und schied wie vier Jahre zuvor nach der Gruppenphase aus. Dabei kassierte die Mannschaft im ersten Spiel gegen Titelverteidiger USA mit 0:13 die höchste Niederlage in einem WM-Spiel.

Qualifikation 
Als Qualifikation zur WM-Endrunde  für die asiatischen Mannschaften diente wie zuvor die Asienmeisterschaft, die 2018 in Jordanien ausgetragen wurde. Für die Meisterschaft musste sich Thailand bei einem Turnier im April 2017 in den Palästinensischen Autonomiegebieten qualifizieren. Gegner waren die Palästinensischen Autonomiegebiete und die Republik China/Taiwan. Die zudem zugelosten Mannschaften aus Guam und dem Libanon zogen vor dem Turnier zurück. Thailand gewann zunächst gegen Palästina mit 6:0 und dann auch das Spiel gegen die Republik China/Taiwan mit 1:0, so dass die Thailänderinnen für die Asienmeisterschaft qualifiziert waren.

Für die Meisterschaft nominierte Nationaltrainer Kanyanat Chetthabutr 23 Spielerinnen, darunter 16 Spielerinnen, die schon zum Kader für die WM 2015 gehört hatten.

Die thailändische Mannschaft verlor im ersten Spiel mit 0:4 gegen China. Dem folgte ein 6:1 gegen Gastgeber Jordanien. Im abschließenden Gruppenspiel wurden die Philippinen mit 3:1 besiegt, wodurch sich die Mannschaft schon für das Halbfinale und damit als zweite Mannschaft nach Gastgeber Frankreich für die WM qualifizierte. Gegner im Halbfinale war Australien.  Durch ein Eigentor von Kanjanaporn Saengkoon gerieten die Thailänderinnen zwar bereits in der 17. Minute in Rückstand, konnten aber schon drei Minuten später durch Kanjana Sung-Ngoen ausgleichen und in der 63. Minute durch   Rattikan Thongsombut in Führung gehen. In der 72. Minute erhielt Wilaiporn Boothduang die gelb-rote Karte und in Unterzahl kassierten sie in der ersten Minute der Nachspielzeit noch den Ausgleichstreffer. Nach einer torlosen Verlängerung kam es zum Elfmeterschießen, in dem von den Thailänderinnen nur Ainon Phancha einen Elfmeter verwandeln konnte, ihre Mitspielerinnen Sunisa Srangthaisong, Silawan Intamee und Pitsamai Sornsai verschossen dagegen, Da bei den Australierinnen nur zwei Spielerinnen ihren Elfmeter nicht verwandeln konnten, verlor Thailand das Elfmeterschießen mit 1:3.

Im Spiel um Platz 3 war wieder Auftaktgegner China der Gegner und die Thailänderinnen verloren auch dieses Spiel, diesmal mit 1:3. 

Im Turnier und den beiden Qualifikationsspielen kam lediglich die zweite Ersatztorhüterin nicht zum Einsatz, sechs Spielerinnen machten alle sieben Spiele mit.

Insgesamt erzielten die thailändischen Spielerinnen 18 Tore und profitierten zudem von einem Eigentor einer palästinensischen Spielerin im ersten Qualifikationsspiel. Die meisten Tore für die thailändische Mannschaft erzielten Kanjana Sung-Ngoen (5, davon eins in der Qualifikation) und Suchawadee Nildhamrong (4, davon zwei in der Qualifikation). Insgesamt trafen sieben thailändische Spielerinnen beim Turnier und der Qualifikation ins Tor.

Qualifikation für die Asienmeisterschaft

Asienmeisterschaft

Gruppenspiele 

|}

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Vorbereitung 
Ende Mai/Anfang Juni 2018 gewannen die Thailänderinnen zwei Freundschaftsspiele gegen Indonesien und Malaysia jeweils mit 3:0 und trennten sich mit 1:1 von Myanmar. Im Juli nahm Thailand mit dem Kader der Asienmeisterschaft an der Südostasienmeisterschaft teil und gewann in der Gruppenphase mit 8:0 gegen Osttimor, 11:0 gegen Kambodscha, 8:0 gegen Malaysia und 4:2 gegen die australische U-20-Mannschaft. Im Halbfinale wurde Myanmar mit 3:1 besiegt und im Finale die australische U-20-Mannschaft mit 3:2. Im August nahmen sie mit den gleichen Spielerinnen an den Asienspielen teil und verloren in der Gruppenphase gegen Japan mit 0:2, Vietnam mit 2:3 und China mit 0:5. Im Oktober nahmen sie in China am Vier-Nationen-Turnier teil, bei dem sie alle drei Spiele verloren: 1:4 gegen Portugal, 1:3 gegen Finnland und 0:2 gegen China. Ende Februar/Anfang März 2019 nahm Thailand erstmals am Zypern-Cup teil. Das erste Spiel gegen Ungarn wurde mit 4:0 gewonnen. Die beiden anderen Gruppenspiele gegen WM-Teilnehmer Italien und Mexiko wurden aber verloren (1:4 bzw. 1:2). Im Spiel der beiden besten Gruppendritten um Platz 7 wurde dann gegen Afrikameister Nigeria mit 0:3 verloren. Am 25. Mai verloren die Thailänderinnen in Orléans gegen WM-Gastgeber Frankreich mit 0:3. Am 1. Juni verloren die Thailänderinnen in Löwen gegen Belgien mit 1:6.

Kader

Auslosung 

Für die am 8. Dezember 2018 stattgefundene Auslosung der WM-Gruppen war Thailand aufgrund der Platzierung in der FIFA-Weltrangliste vom 7. Dezember 2018 Topf 3 zugeteilt. Die Mannschaft konnte somit auf Weltmeister USA, Deutschland oder Gastgeber Frankreich treffen. Aufgrund des Modus konnte sie nicht auf eine der vier anderen Mannschaften des asiatischen Verbandes treffen. Letztlich wurde die Mannschaft den USA, Schweden und Neuling Chile zugelost. 

Gegen die USA gab es ein Spiel, das im September 2018 in den USA mit 0:9 verloren wurde. Gegen Chile und Schweden wurde bisher noch nicht gespielt.

Gruppenspiele

Einzelnachweise 

Weltmeisterschaft der Frauen 2019
Thailand
2019